Прва лига Телеком 2004/05 — 14-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 1 августа 2004 года и завершился 29 мая 2005 года.

Участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 
Футбольная ассоциация Словении 

2004/2005
Словения
Словения
Спорт в Словении в 2004 году
Спорт в Словении в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005